Бараге́ д’Илье́ (фр. Baraguey d'Hilliers) — французская фамилия:

 Бараге д’Илье, Луи (1764—1813) — французский военный, дивизионный генерал;
 Бараге д’Илье, Луи Ашиль (1795—1878) — маршал Франции.